Jonisk eller Ionisk kan hentyde til flere forskellige artikler:
 Jonien – en gammel græsk region i det nuværende østlige Tyrkiet
 Joner – betegnelse for de grækere i Antikken, der hørte hjemme i bl.a. Athen og Jonien
 Jonisk (dialekt) – en dialekt af oldgræsk
 Jonisk orden – en søjleorden i Antikkens græske arkitektur og en af fem antikke søjleordener
 Jonisk (toneart) – en af kirketonearterne